Навсика́я:
 Навсикая — героиня «Одиссеи» Гомера.
 Навсикая (Наусика) — героиня аниме Хаяо Миядзаки.
 (192) Навсикая — астероид, открытый в 1878 году.